Fuks ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fuks (1917–1978), israelischer Althistoriker und Papyrologe
 Heorhij Fuks (1927–2008), ukrainischer Brückenbauingenieur und Hochschullehrer
 Julián Fuks (* 1981), brasilianischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Karl F. Fuks (1776–1846), russischer Arzt und Wissenschaftler deutscher Herkunft
 Ladislav Fuks (1923–1994), tschechischer Schriftsteller
 Lajb Fuks (1908–1990), polnisch-niederländischer Judaist, jüdischer Gelehrter und Bibliothekar
 Marian Fuks (1914–2022), polnischer Berufssoldat und Historiker

Siehe auch:
 Fux
 Fucks
 Fuchs